Серкилью () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу. Составная часть мезорегиона Итапетининга. Входит в экономико-статистический микрорегион Татуи. Население составляет 39 400 человек на 2006 год. Занимает площадь 127,758 км². Плотность населения — 285,7 чел./км².

История 
Город основан 24 декабря 1948 года.

Население

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 495.743.455,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 14.889,87 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,825 (данные: Программа развития ООН).

Галерея

Примечания 

Муниципалитеты штата Сан-Паулу